Mikrobi című magyar rajzfilmsorozat
 Mikrobi című rádiójáték sorozat